Супер рагби 2009. (службени назив: 2009 Super 14) је било 14. издање најквалитетнијег клупског рагби 15 такмичења на свету. Учестовало је 14 франшиза из Аустралије, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. Ово је уједно била и последња сезона са 14 тимова учесника. Сезона је трајала од 13. фебруара до 30. маја. Финале је одиграно у Преторији, а Булси су декласирали "Шефове" са Новог Зеланда и тако по други пут освојили ово елитно такмичење.

Табела 

Супер 14

Плеј оф 

Полуфинале

Чифс - Херикејнси 14-10

Булс - Крусејдерси 36-23

Финале

Булс - Чифс 61-17

Статистика и награде 

Највише есеја

 Ма'а Нону 9, Херикејнси
 Брајан Хабана 8, Булс
 Камерон Стеферд 7, Вестерн Форс
 Џо Рокококо 7, Блузси
 Јано Вермек 7, Лајонси

Највише поена

 Морне Стејн 189, Булс
 Стивен Доналд 141, Чифс
 Мет Гито 115, Вестерн Форс
 Рори Кокот 110, Шаркси
 Џими Гуперт 104, Блузси

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 2009.